Dieser Artikel behandelt die sowjetische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1968.

Qualifikation 

Die Sowjetunion setzte sich in ihrer Gruppe mit fünf Siegen und einer Niederlage durch. Dadurch qualifizierte sie sich für das Viertelfinale. Sie verlor das Hinspiel am 4. Mai gegen Ungarn mit 0:2 und gewann das Rückspiel am 11. Mai 1968 mit 3:0.

Gruppe 3 

|}

Spielergebnisse

Sowjetisches Aufgebot

Spiele der sowjetischen Mannschaft

Halbfinale

Spiel um Platz 3 

Sowjetunion
1968